Bonnières kan syfta på:

 Bonnières, Oise, fransk kommun i departementet Oise
 Bonnières, Pas-de-Calais, fransk kommun i departementet Pas-de-Calais
 Bonnières-sur-Seine, fransk kommun i departementet Yvelines